Clube Natação da Amadora
 Companhia Nacional de Álcalis - empresa brasileira.
 Confederação Nacional de Agricultura - entidade brasileira.
 Congresso Nacional Africano - movimento e partido político da África do Sul.
 CNA Idiomas - escola de idiomas do Brasil.